Взгляд Горгоны () — технология видеонаблюдения за местностью, разработанная военными США. Представляет собой сферический массив из девяти камер, установленный на беспилотный летательный аппарат. В ВВС США имеет название «сенсорная система широкого наблюдения».

История 
Система способна фиксировать движущееся изображение на местности площадью с целый город, которое затем может быть проанализировано людьми или системой с искусственным интеллектом, такой как например проект Око разума, разработанный Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Эта фиксация движения не считаются видео, так как съемка ведется с меньшей, чем стандартная, частотой; частота кадров на телевидении составляет 24-60 Гц. Для полной эффективности «Взгляд Горгоны» использует систему меток (тегов) и метаданных. ВВС планировали поставить одну такую систему в 2011 году, вторую — в 2012 году, а третью — в 2014 году, хотя они не будут введены в эксплуатацию до принятия на вооружение командиром в театре военных действий. Система «Взгляд Горгоны» находилась в разработке свыше двух лет, она способна загружать 65 различных изображений для последующего анализа военными пользователями. Системы такого типа называют «постоянным наблюдением за обширной территорией».

Во время Глобальной войны с террором использование беспилотных летательных аппаратов для постоянного наблюдения радикально изменило подход к тому, как военные США преследуют недолговременные цели. Однако такие сенсоры обеспечивали очень узкое поле зрения, сравниваемое военными с просмотром поля боя через соломинку для напитков, что позволяло противникам исчезать из поля зрения и не давало информации о происходящем в окружающих районах. В 2009 году ВВС США начали разработку широкомасштабной системы наблюдения, которая позволяла БПЛА MQ-9 Reaper обследовать целый небольшой город с высоты 7,6 км. Уменьшение числа систем необходимых для получения разведданных с большой площади освобождает ресурсы для выполнения других задач и позволяет осуществлять операции там, где желательно небольшое присутствие.

Разработка 

Взгляд Горгоны был разработан и испытан на MQ-9 Reaper на военно-воздушной базе Эглин, штат Флорида, силами 53-го крыла. Сенсорные блоки разрабатывались с 2009 года группой ВВС Big Safari и Sierra Nevada Corporation.

В январе 2011 года было объявлено, что программа не оправдала ожиданий, она содержала такие неисправности, как «большой черный треугольник, движущийся по всему изображению» из-за проблем c объединением изображений с нескольких камер, неисправность координатной сетки для отсеченного изображения, более низкое качество изображения по сравнению со старыми системами, неисправность в системе ночного видения, невозможность отслеживать людей на поверхности, задержки до 18 секунд при отправке данных на землю и несовместимость с карманными компьютерами Rover 5. В ответ на это ВВС заявили, что некоторые недостатки были исправлены с момента написания отчета о проблемах, что система не разрабатывалась для получения изображения обширной территории с высоким разрешением, и что тестирование некоторых функций «не позволяло объективно оценить возможности системы», согласно анонимному источнику, связанному с программой.

Затраты на разработку составляют около 15 миллионов долларов. Этот сенсор может сфотографировать область радиусом в четыре километра под БПЛА MQ-9 Reaper. БПЛА может летать круглые сутки и снимать с 12 углов, как сообщает Роберт Марлин, технический советник ВВС. Первая версия системы Взгляд Горгоны состояла из двух сенсорных блоков, один из которых был оснащен оптико-электронными и инфракрасными камерами, другой — цифровыми процессорами и каналами передачи данных, что позволяло быстро передавать оперативные сведения операционным центрам и войскам на местах. Система предоставляла три «уровня» наблюдения вплоть до мельчайших деталей в более широком поле зрения, поэтому пользователи, получавшие изображения в течение нескольких секунд после сбора, могли идентифицировать предметы, представляющие непосредственный тактический интерес. Записанные данные сохранялись до 30 дней. Два MQ-9 могли обеспечить непрерывное наблюдение за большой территорией, чтобы отслеживать перемещение противника и использовать записи для анализа проведенных операций.

Генерал-лейтенант Крейг Козел, директор Целевой группы ISR, сообщил на пресс-конференции, что Взгляд Горгоны планируется развернуть в декабре 2011 года. С марта 2011 года по июль 2014 года первая версия системы отработала 10 000 часов прямой боевой поддержки, достигнув 95-процентной доступности. После первого успеха ВВС начали дорабатывать систему, так как первая версия была экспериментальной и была быстро развернута для удовлетворения насущных тактических потребностей.

Вторая фаза 
На второй фазе (также называемом «Инкремент 2» или «Inc 2») были интегрированы процессы алгоритмов отслеживания из системы ARGUS-IS, инструментарий разработки DARPA.

1 июля 2014 года Sierra Nevada Corporation сообщила, что модуль «Взгляд Горгоны Инкремент 2» в начале года достиг первоначального уровня оперативной боеготовности. Интеграция ARGUS-IS расширила зону покрытия системы до 100 кв. км, по сравнению с Инкрементом 1, впервые представленным в марте 2011 года, который может охватывать площадь 15 кв. км. Система имеет 368 камер, по 5 миллионов пикселей каждая, которые суммарно создают изображение с около 1,8 миллиарда пикселей. Видео собирается с переменной частотой, в результате выходные данные в среднем достигают несколько гигабайт видео в минуту.

Инкремент 2 обеспечивает четырехкратное увеличение охвата и двукратное увеличение разрешения изображения благодаря технологии ARGUS. ARGUS, по сути, это 368 5-мегапиксельных камер от смартфона (производимых BAE Systems), сгруппированных вместе и снимающих через 4 телескопических линзы, ИК-массивы (производятся Exelis Inc.) являются самыми крупными из доступных, они отделены от оптико-электронных датчиков и перенесены в соседний модуль. Sierra Nevada Corporation остается основным системным интегратором, что означает, что она отвечает за сборку датчиков, процессоров, каналов передачи данных и авиационного транспортного средства в одну систему, которая предоставляет информацию в режиме реального времени с минимальной задержкой через тактическую информационную сеть объединенных сил. К началу 2015 года Инкремент 2 заменил все начальные версии Взгляда Горгоны на оперативной службе.

Происхождение названия 
Горгона — чудовище из греческой мифологии, взгляд которого может превратить в камень того, кто на него смотрит. Вероятно, здесь Горгона связана со способностью технологии наблюдения устрашать население до повиновения.

Аналоги 
Подобную систему планировалось установить на дирижабль Blue Devil, шпионский дирижабль, разработанный для ВВС США. Но проект был отменен в 2012 году.

В 2006 году армия США тестировала аналогичную систему широкомасштабного наблюдения Constant Hawk. В 2007 году Корпус морской пехоты протестировал обновление Constant Hawk под названием Angel Fire. Оба эти сенсора были установлены на самолетах во время войны в Ираке и Афганистане.

См. также 
 ARGUS-IS
 Широкомасштабная съемка движения

Примечания

Ссылки 
 AviationToday.com: Persistence On Patrol. May 1, 2013
 DarkGovernment.com: Reaper Sensors Called «Gorgon Stare»
 SNCorp.com: SNC-led Gorgon Stare team wins 2011 C4ISR Journal TOP Sensor Award. October 28, 2011

Технологии кино и видео